Ваньоцци () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Ваньоцци, Антонио (род. 1950) — итальянский астроном и первооткрыватель астероидов.
 Ваньоцци, Симоне (род. 1983) — итальянский профессиональный теннисист.
 Ваньоцци, Эджидио (1906—1980) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат.